Список музеев Брюсселя, Бельгия:

Ссылки 
 Музеи в Брюсселе   

Брюссель
Брюссель
Музей